Praia da Ponta Negra (Manaus) — praia no estado do Amazonas
 Praia de Ponta Negra (Paraty)— praia no estado do Rio de Janeiro
 Praia de Ponta Negra (Natal) — praia no estado do Rio Grande do Norte

Desambiguações de praias